Jméno Bořice nese více sídel:
 Bořice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Bořice (Mirotice) – část města Mirotice v okrese Písek
 Bořice (Zahořany) – část obce Zahořany v okrese Domažlice

Externí odkazy